Il torneo dei 73 kg maschili ai Campionati europei di judo 2022 si è svolto il 30 aprile 2022 alla Armeets Arena di Sofia in Bulgaria.

Risultati

Fase finale

Ripescaggi

Pool A

Pool B

Pool C

Pool D

Collegamenti esterni
Risultati

Campionati europei di judo 2022